Geisthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Geisthardt (1925–2007), deutscher Komponist
 Ralf Geisthardt (1954–2018), deutscher Politiker